Frederico de Castro Roque dos Santos, mais conhecido como Freddy (Malanje, 14 de agosto de 1979), é um futebolista angolano que atua como atacante. Atualmente, joga pelo AEL Limassol.

Seleção nacional
Participou, entre 2004 e 2005, de oito partidas pela Seleção Angolana. Marcou um gol.

Naturais de Malanje
Futebolistas de Angola
Futebolistas do Grupo Desportivo Estoril Praia
Futebolistas da União Desportiva de Leiria
Futebolistas do Moreirense Futebol Clube
Futebolistas do Al-Gharafa Sports Club
Futebolistas do Clube Desportivo das Aves
Futebolistas do Enosis Neon Paralimni
Futebolistas do AC Omonia